Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrea Gaudenzi che ha battuto in finale Alberto Martín 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Andrea Gaudenzi (Campione)
 Fernando Vicente (semifinali)
 Francisco Roig (primo turno)
 Alberto Martín (finale)

 Orlin Stanojčev (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker (quarti di finale)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1997